White Plains kan syfta på:

 White Plains, Georgia – en ort i Georgia
 White Plains, Kentucky – en ort i Kentucky
 White Plains, New York – en ort i New York
 White Plains (musikgrupp) – en musikgrupp